893 км, 893-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 893 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Ростовская область). Код 586114.
 893 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Ханты-Мансийский автономный округ). Код 797816.